Обара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Обара, Моника (род. 1980) — польская актриса театра и кино; лауреат ряда польских театральных премий.
 Обара, Хитоми — японская спортсменка (борьба), олимпийская чемпионка 2012 года, восьмикратная чемпионка мира.